Frullanior (Frullania) är ett släkte av bladmossor. Frullanior ingår i familjen Frullaniaceae. 

Frullanior är enda släktet i familjen Frullaniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor